Курди́н (Курдина́) — русская фамилия.

Известные носители 
 Курдин, Геннадий Геннадьевич (род. 1959) — советский и российский хоккеист и тренер.
 Курдин, Дмитрий Борисович (1964—2015) — полковник внутренней службы ФСИН.
 Курдин, Дмитрий Иванович (1899—1937) — белорусский советский драматург.
 Курдин, Игорь Кириллович (род. 1953) — советский и российский подводник и общественный деятель.

Курдина, Мария Игоревна (род. 1961) — доктор медицинских наук, профессор.

См. также 
 Курды
 Кудрин